Telegraph Hill peut désigner :

 Telegraph Hill, ou Childs Hill, dans le bourg de Barnet, près de Londres
 Telegraph Hill, dans le London Borough de Lewisham du Grand Londres
 Telegraph Hill, dans le comté de Plymouth, dans le Massachusetts
 Telegraph Hill, un quartier de San Francisco surplombé par Coit Tower.